Hluboky bezeichnet

 die Gemeinde Hluboké, Okres Třebíč, Tschechien
 die Gemeinde Lesní Hluboké, Okres Brno-venkov, Tschechien
 die Gemeinde Hluboké Dvory, Okres Brno-venkov, Tschechien
 die Ruine der Burg Hluboký (auch Hlubočky), Okres Olomouc, Tschechien
 Burgstall Hluboký, Okres Rakovník, Tschechien